Petras kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Petras (berg),

Grekland 

 Pétra (ort i Grekland, Nordegeiska öarna), Nomós Lésvou, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar